La Plaine (Canada), een plaats in de Canadese provincie Quebec
 La Plaine (Dominica), een plaats aan de oostkust van Dominica
 La Plaine (Frankrijk), een gemeente in het Franse departement Maine-et-Loire
 La Plaine (Zwitserland), een plaats in het Zwitserse kanton Genève

Zie ook 
 Plaine (doorverwijspagina)